O Grumman F11F/F-11 Tiger foi um jato de assento único da Marinha dos Estados Unidos em operação durante os anos 1950 e 1960. Originalmente designado como F11F Tiger em abril de 1955 sob o sistema de designação da Marinha pre-1962, foi renomeado como F-11 Tiger sob o sistema de designação de 1962.

O F11F/F-11 foi usado pelo time de voo Blue Angels de 1957 a 1969. A Grumman Aircraft Corporation chegou a fabricar 200 Tigers, sendo o último entregue em 23 de janeiro de 1959.

Ligações externas

O caça exposto na Museu do Combate Aéreo
Características do caça F-11A (F11F-1) Tiger

Aviões militares a jato
Aeronaves da Grumman
Aviões monoplanos
Aviões monomotor